Toponímia:
 Rabat (ciutat del Marroc), capital del Regne del Marroc a la costa atlàntica 
 Rabat (Malta), ciutat de Malta al centre de l'illa, al costat de Mdina
 Rabat-les-Trois-Seigneurs, municipi francès a departament de l'Arieja (regió d'Occitània)
 Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, antiga regió administrativa del Marroc
 Rabat-Salé-Kenitra, regió administrativa del Marroc després de la reforma de 2015
 Arquebisbat de Rabat, seu metropolitana de l'Església catòlica immediatament subjecta a la Santa Seu
 Prefectura de Rabat, província del Marroc
 Puig Rabat, muntanya al municipi d'Òdena (l'Anoia)
 Senyoria de Rabat, jurisdicció feudal centrada a Ravat 
 Miscel·lània:
 Rabat Ajax Football Club, club maltès de futbol de la ciutat de Rabat 
 Aeroport de Rabat–Salé, aeroport d'ús civil i militara la ciutat de Salé, a 8 kilòmetres al nord-est de Rabat, la capital de Marroc (regió de Rabat-Salé-Kenitra) 
 Esteve Rabat i Bergada o Tito Rabat (Barcelona, 1989), pilot català de motociclisme 
 Fath Union Sport de Rabat o FUS de Rabat, club
 Torneig de Rabat, competició tennística professional que es disputa sobre terra batuda a Rabat, Marroc